schola cantorum, zbor pjevača u kršćanskoj liturgiji
Schola cantorum (Pariz)
Schola cantorum (Rim)
Schola cantorum (talijanski sastav)